Luena - település Angolában
Luena - település Spanyolországban